Womb – film del 2010 diretto da Benedek Fliegauf
 Womb – night club di Tokyo
 Womb – album dei Purity Ring del 2020